Rainbow (englisch „Regenbogen“) steht für:

 Rainbow (Fahrgeschäft), Fahrgeschäftstyp von Huss
 Rainbow , Bezeichnung der 42. US-Infanteriedivision, siehe Schlacht um Würzburg (1945)
 Rainbow (Betriebssystem)
 Rainbow 100, Computer aus dem Jahr 1982
 Mount Rainbow, Berg in der Ross Dependency, Antarktika
 Rainbow Ridge, Gebirgskamm im Viktorialand, Antarktika
 Rainbow Bar and Grill, Bar auf dem Sunset Strip

Film und Fernsehen:
 Rainbow (Fernsehserie), britische Fernsehserie
 Rainbow, Originaltitel von Judy Garland – Lehrjahre eines Hollywood-Stars, US-amerikanische Filmbiografie (1978)
 The Rainbow, Originaltitel von Der Regenbogen (Film), britischer Spielfilm (1989)
 Rainbow: Nisha Rokubō no Shichinin, deutscher Titel Rainbow: Die Sieben von Zelle sechs, japanische Anime-Fernsehserie (2010)

Musik:
 Rainbow (Band), britisch-amerikanische Hardrockband
 Rainbow (südkoreanische Band), südkoreanische K-Pop-Band
 Rainbow (Album), Studioalbum von Mariah Carey (1999)

Schiffe und Flugobjekte:
 Rainbow (Schiff), historisches Segelschiff
 Rainbow, Luftschiff von Goodyear, siehe Goodyear (Luftschiff)
 Rainbow, Aufklärungsflugzeugprojekt, siehe Republic XF-12

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Rainbow (Alabama)
 Rainbow (Connecticut)
 Rainbow (Placer County, Kalifornien)
 Rainbow (San Diego County, Kalifornien)
 Rainbow (Montana)
 Rainbow (Ohio)
 Rainbow (Oregon)
 Rainbow (Texas)
 Rainbow (Utah)
 Rainbow Highlands, Indiana
 Rainbow Hills, Illinois
 Rainbow Homes, Florida
 Rainbow Lakes, Florida
 Rainbow Mountain Heights, Alabama
 Rainbow Shores, New York
 Rainbow Springs, North Carolina
 Rainbow Wells, Kalifornien

Seen:
 Rainbow Lake (Neuseeland), in der Region Southland, Neuseeland

Personen:
 Adrian Rainbow (* 1970), kanadisch-britischer American-Football-Spieler
 Chris Rainbow (1946–2015), britischer Rocksänger
 Randy Rainbow (* 1981), US-amerikanischer Komiker und Sänger
 William Joseph Rainbow (1856–1919), australischer Entomologe

Siehe auch:
 Rainbow Lake
 Rainbow Valley
 Operation Rainbow